Fayette (voornaam), een Franse meisjesnaam
 plaatsen in de Verenigde Staten:
 Fayette (Alabama)
 Fayette (Arkansas)
 Fayette (Iowa)
 Fayette (Maine)
 Fayette (Michigan)
 Fayette (Mississippi)
 Fayette (Missouri)
 Fayette (New York)
 Fayette (Ohio)
 Fayette (Utah)
 Fayette (Wisconsin)
 Fayette City, Pennsylvania

Zie ook 
 Fayette County (doorverwijspagina)
 La Fayette (doorverwijspagina)
 Lafayette (doorverwijspagina)
 LaFayette (doorverwijspagina)